Contea di Whitley o Whitley County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Whitley (Indiana)
 Contea di Whitley (Kentucky)